

Editoria 
 Berkley Books – casa editrice statunitense

Geografia 
 Antartide
 Isola Berkley – isola dell'arcipelago Windmill
 Regno Unito
 Berkley – parrocchia civile del Somerset
 Stati Uniti d'America
 Berkley – census-designated place della contea di Adams, Colorado
 Berkley – città della contea di Boone, Iowa
 Berkley – comune della contea di Bristol, Massachusetts
 Berkley – città della contea di Oakland, Michigan

Persone 
 Elizabeth Berkley (1972) – attrice statunitense
 Shelley Berkley, nata Levine (1951) – politica statunitense
 Theresa Berkley (...–1836) – prostituta britannica

Pagine correlate 
 Barkley
 Berkeley (disambigua)